Vingt-quatre comtés des États-Unis portent le nom de comté de Franklin () :
 le comté de Franklin, situé dans l'État de l'Alabama ;
 le comté de Franklin, situé dans l'État de l'Arkansas ;
 le comté de Franklin, situé dans l'État de Caroline du Nord ;
 le comté de Franklin, situé dans l'État de Floride ;
 le comté de Franklin, situé dans l'État de Géorgie ;
 le comté de Franklin, situé dans l'État de l'Idaho ;
 le comté de Franklin, situé dans l'État de l'Illinois ;
 le comté de Franklin, situé dans l'État de l'Indiana ;
 le comté de Franklin, situé dans l'État de l'Iowa ;
 le comté de Franklin, situé dans l'État du Kansas ;
 le comté de Franklin, situé dans le Commonwealth du Kentucky ;
 le comté de Franklin, situé dans l'État du Maine ;
 le comté de Franklin, situé dans le Commonwealth du Massachusetts ;
 le comté de Franklin, situé dans l'État du Mississippi ;
 le comté de Franklin, situé dans l'État du Missouri ;
 le comté de Franklin, situé dans l'État du Nebraska ;
 le comté de Franklin, situé dans l'État de New York ;
 le comté de Franklin, situé dans l'État de l'Ohio ;
 le comté de Franklin, situé dans le Commonwealth de Pennsylvanie ;
 le comté de Franklin, situé dans l'État du Tennessee ;
 le comté de Franklin, situé dans l'État du Texas ;
 le comté de Franklin, situé dans l'État du Vermont ;
 le comté de Franklin, situé dans le Commonwealth de Virginie ;
 le comté de Franklin, situé dans l'État de Washington.

Voir aussi